Parit (Koto Balingka), een plaats in Indonesië
Parit (Sungai Gelam), een plaats in Indonesië
Parit (Rambutan), een plaats in Indonesië
Parit (Indralaya Utara), een plaats in Indonesië
Parit (Tanjung Pandan), een plaats in Indonesië
Parit (Karimun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing